Сергей Муромцев:
 Муромцев, Матвей Васильевич (1734—1799) — генерал-поручик русской императорской армии.
 Муромцев, Матвей Матвеевич (1790—1879) — гражданский губернатор Таврической губернии.